Това е списъкът с епизоди на анимационния сериал „Спайдър-Мен до краен предел“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Спайдър-Мен
Анимационната вселена на Марвел